Thui steht für Berge im Hinduraj-Gebirge
 Thui I 
 Thui II